Lastman peut désigner :

Patronyme 

 Mel Lastman (1933-2021), homme politique canadien, maire de Toronto de 1997 à 2003 ;
 Pieter Lastman (1583-1633), peintre hollandais.

Culture 

 Lastman, une série de bande dessinée de Bastien Vivès, Balak et Michaël Sanlaville.
 Lastman, une série d'animation basée sur la précédente.